Андраэз Монтрелл «Гриди» Уильямс  (, 3 декабря 1997, Шривпорт) — профессиональный американский футболист, выступающий на позиции корнербека в клубе НФЛ «Кливленд Браунс».

Биография

Любительская карьера 
Андраэз Уильямс родился 3 декабря 1997 года в Шривпорте, прозвище «Гриди» он получил от бабушки. Там же он окончил баптистскую школу. Уильямс был лидером школьной футбольной команды, которая в 2013 и 2014 годах выигрывала чемпионат штата Луизиана. В выпускной год он был включён в сборную всех звёзд штата и вошёл в число 300 лучших выпускников школ по версии канала ESPN.

В 2016 году Уильямс поступил в Университет штата Луизиана. В первый год он тренировался с командой в качестве освобождённого игрока и участия в матчах не принимал. Со второго года обучения Гриди стал игроком стартового состава, выходя на поле на месте левого корнербека. В играх чемпионата 2017 года он сделал шесть перехватов. В сезоне 2018 года он также сыграл в двенадцати матчах регулярного чемпионата. По его итогам Уильямс был включён в сборную всех звёзд по трём различным версиям. Также он вошёл в число финалистов Джим Торп Эворд, награды лучшему игроку секондари в NCAA. Гриди отказался от игры за команду в Фиеста Боуле и объявил о выставлении своей кандидатуры на драфт НФЛ.

Статистика выступлений в NCAA

Профессиональная карьера 
Официальный сайт лиги перед драфтом 2019 отмечал атлетизм и подвижность Уильямса, его способность играть в различных системах зонной защиты. В то же время указывалось, что ему необходимо набрать мышечную массу, чтобы вести борьбу с габаритными ресиверами, а также улучшить навыки захвата и определения положения мяча в воздухе.

На драфте Уильямс был выбран во втором раунде под общим 46 номером клубом «Кливленд Браунс». Контракт с командой он подписал 21 мая. Сумма сделки составила 6,5 млн долларов, срок соглашения — четыре года. В НФЛ Гриди дебютировал в первой игре сезона 2019 года против «Теннесси Тайтенс».

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат 

 По состоянию на 26 октября 2019

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA
 Статистика выступлений в НФЛ

Игроки в американский футбол США
Игроки «Кливленд Браунс»